Fincker ist der Familienname folgender Personen:

 Myriam Fincker (* 1954), französische Archäologin und Architekturhistorikerin
 Robin Fincker (* 1980), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker
Siehe auch:
 Finker